Die Fußball-Bezirksliga Berlin 1983/84 war die 32. Spielzeit des vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Fußball-Bezirksliga Berlin. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die Zweitvertretung vom Berliner FC Dynamo sicherte sich überlegen nach 1968 zum vierten Mal den Bezirksmeistertitel und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur übergeordneten DDR-Liga. In dieser belegten die Berliner in der Staffel 1 den zweiten Rang und stiegen in die DDR-Liga auf.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen nach 14-jähriger Zugehörigkeit Berolina Stralau, nach acht Spielzeiten Einheit Pankow und nach vier Jahren die SG Dynamo Lichtenberg ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die BSG Tiefbau Berlin aus der Staffel A nach 1965 und Vorjahresabsteiger SG Dynamo Adlershof aus der Staffel B auf. Aus der DDR-Liga kam die BSG EAB 47 Berlin dazu.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

Berlin
Fußballsaison 1983/84